Nils Quiding kan syfta på:

 Nils Alfred Quiding (1821-1872), svensk läkare
 Nils Herman Quiding (1808–1886), svensk jurist, journalist, författare och politisk tänkare